The Girl of the Golden West, généralement traduit en français par La Fille du Far-west, est une pièce de théâtre de l'auteur américain David Belasco (1853-1931) : The Girl of the Golden West, publiée en 1905.

Elle a remporté un énorme succès et a inspiré :
 un opéra de Giacomo Puccini, La fanciulla del West, en 1910,
 un film de Cecil B. DeMille, The Girl of the Golden West, en 1915,
 un film d'Edwin Carewe, The Girl of the Golden West, en 1923,
 un film de John Francis Dillon, The Girl of the Golden West, en 1930,
 un film de Robert Z. Leonard, The Girl of the Golden West, en 1938.

Le film de 1938 est le seul auquel David Belasco n'ait pas participé.